Сен-Жан-де-Мюзо́ль () — муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Ардеш. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 460 км на південний схід від Парижа, 80 км на південь від Ліона, 45 км на північний схід від Прива.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Рона-Альпи. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Овернь-Рона-Альпи.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1010 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 2532,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Сен-Жан-де-Мюзоль на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-Жан-де-Мюзоль на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Сусідні муніципалітети

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ардеш

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ардеш